Csehország
 Kladeruby, település a Vsetíni járásban
 Kladeruby nad Oslavou, település a Třebíči járásban